Джон Томас Сэйлз (англ. John Thomas Sayles ; род. 28 сентября 1950  - в Скенектади, Нью-Йорк, США)  — американский независимый кинорежиссер, сценарист, монтажер,  редактор, актер и писатель. Он дважды был номинирован на премию «Оскар» за лучший оригинальный сценарий, за фильмы «Рыба страсти» (1992) и «Звезда шерифа» (1996). Его фильм «Эскадроны смерти» (1997) был номинирован на «Золотой глобус» за лучший фильм на иностранном языке. Его режиссёрский дебют, «Возвращение Сикокус 7» (1980), был добавлен в Национальный реестр американских фильмов.

Среди актёров, которые регулярно работали с Сэйлзом, были Мэгги Ренци, Дэвид Стратэрн, Джо Мортон, Крис Купер, Мэри МакДоннелл, Винсент Спано, Кевин Тай, Джош Мостел, Том Райт, Гордон Клэпп и Анджела Бассетт.

Фильмография

Примечания

Ссылки

Выпускники Колледжа Уильямса